Bebe se poate referi la:
 nou-născut, copil cu vârsta sub 28 de zile
 sugar, copil cu vârsta între între 28 de zile și un an
 Bébé, fotbalist portughez